Gillardon ist der Familienname folgender Personen:

 Silvia Gillardon (* 1950), Schweizer Autorin, Journalistin und Malerin 
 Wilhelm Gillardon (1879–1971), deutscher Verleger, siehe Msg for banking